Па́вел Па́влович Петро́в (1904—1981) — советский оператор документального кино.

Биография 
Родился а. В кино начал работать лаборантом в 1924 году. В 1929—1934 годах — на студии «Союзкино». С 1934 года работал как оператор на студии «Мостехфильм». Снимал в основном научно-популярные фильмы. Как режиссёр-оператор снял кинокурс «Технология швейного производства» (1968—1979).

П. П. Петров умер 2 мая 1981 года.

Фильмография 
 1957 — «За жизнь обречённых»
 1958 — «Чайковский»; «Николай Рерих»
 1960 — «„Лениниана“ скульптора Н. Андреева»
 1961 — «Ренато Гуттузо»; «Скульптор Иван Шадр»
 1962 — «Бородино»
 1963 — «Наедине с природой»
 1964 — «Тайны минувшего»
 1965 — «Сражение с болью»

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1953, секретная) — за создание документальных кинофильмов по испытаниям изделий РДС-6с, РДС-4 и РДС-5.
 Ломоносовская премия (1961), Диплом на XXII конгрессе МАНК в Москве (1958); Диплом На Мкф в Уругвае (1958) — за фильм «За жизнь обречённых» (1957)
 Золотая медаль на Мкф. в Мангейме — за фильм «Тайны минувшего» (1964)

Источники 
 Кинословарь в 2-х томах, М., «Советская энциклопедия», 1966—1970
 «Кино». Энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1987

Примечания 

Социалистический реализм
Персоналии:Центрнаучфильм
Члены Союза кинематографистов СССР